Хар-Браха () — израильское поселение в центральной Самарии, близ города Шхем на Западном берегу реки Иордан.

История 
Поселок основан в 1984 году возле Кирьят-Луза.

Население

Примечания 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан
Населённые пункты, основанные в 1984 году
Региональный совет Шомрон
Общинные поселения Израиля